«Новое литературное обозрение» («НЛО») — российское издательство. Основано в 1992 году. Издает книги и журналы культурной и гуманитарной направленности. Среди периодических изданий «НЛО» журналы «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас» и «Теория моды». «НЛО» издает 28 книжных серий, проводит две ежегодные научные конференции (Большие и Малые Банные чтения).

Книги издательства становились лауреатами конкурсов «Книга года», «Серебряная литера», «Премия Андрея Белого». Главный редактор и по совместительству владелец издательства Ирина Прохорова награждалась Государственной премией в номинации «Лучший просветительский проект», премией «Liberty» (вручается за вклад в развитие культурных отношений между Россией и США), орденом «Кавалера искусств и литературы» Франции, «Премией Андрея Белого» в номинации «За заслуги перед литературой».

В 2006 году литературные критики, опрошенные газетой «Культура», назвали «НЛО» в числе семи лучших издательств России.
Как отмечает А. А. Фокин в 2019 году: «Издательство „Новое литературное обозрение“ давно приобрело статус законодателя интеллектуальной моды в отечественных гуманитарных исследованиях».

История 
Издательство основано в 1992 году Ириной Прохоровой.

В 2001 году в шорт-лист литературной премии имени Андрея Белого вошли четыре книги издательства «Новое литературное обозрение».

В 2007 году в «длинный список» литературной премии «Русский Букер» вошла книга Эйтана Финкельштейна «Пастухи фараона», выпущенная издательством «Новое литературное обозрение».

В 2008 году издательство «Новое литературное обозрение» и фонд «Эра» организовали международную мультимедийную конференцию «Неканонический классик», посвященную памяти Дмитрия Александровича Пригова. Конференция прошла в июле 2008 в Москве.

В 2010 году в «длинный список» литературной премии «Русский Букер» вошла книга Игоря Клеха «Хроники 1999 года», выпущенная издательством «Новое литературное обозрение».

В 2010 году издательство «Новое литературное обозрение» и Немецкий культурный центр имени Гёте в Москве организовали дискуссионный проект «Настоящее будущего».

В 2011 году на Московской международной книжной выставке-ярмарке книга «О редактировании и редакторах», составленная Аркадием Мильчиным и выпущенная издательством «Новое литературное обозрение», стала победителем конкурса «Книга года» в номинации «Учебник XXI века».

В 2012 году на ярмарке non/fiction издательство презентовало первый том собрания сочинений Дмитрия Александровича Пригова:
 

В 2013 году в шорт-лист из пяти книг поэтической премии «Различие» вошли три книги издательства «Новое литературное обозрение»:
 
 
 
Поэтическую премию «Различие» в 2013 году получила книга «Четырёхлистник для моего отца» Фаины Гримберг, вышедшая в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2012 году.

Книжные серии 

 «Библиотека журнала „Неприкосновенный запас“»
 «Библиотека журнала „Теория моды“»
 «Драма»
 «Интеллектуальная история»
 «История науки»
 «Кинотексты»
 «Критика и эссеистика»
 «Культура повседневности»
 «Кумиры нашего детства»
 «Либерал.ру»
 «Научная библиотека»
 «Новая поэзия»
 «Очерки визуальности»
 «Переписка»
 «Письма русского путешественника»
 «Поэзия русской диаспоры»
 «Премия Андрея Белого»
 «Премия Liberty»
 «Россия в мемуарах»
 «Сказки НЛО»
 «Современное европейское письмо: Польша, Венгрия, Чехия»
 «Театральная серия»
 «Уроки русского»
 «Филологическое наследие»
 «Художественная серия»
 «Что такое Россия»
 «Энциклопедии, справочники, словари»
 «Archivalia Rossica»
 «Historia Rossica»
 «Studia europaea»
 «Studia urbanica»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт: 

Издательства, основанные в 1992 году
Издательства России
Издательские компании России